Mountain City, une ville du comté de Rabun, en Géorgie.
 , une communauté du comté d'Elko, au Nevada.
 Mountain City, une ville du comté de Johnson, dans le Tennessee.
 Mountain City, une ville du comté de Hays, au Texas.

Voir aussi 
Mountain City, un roman de 1929, de l'écrivain américain Upton Sinclair.